Нгаване V ( — ) — верховный вождь Свазиленда с 9 февраля 1895 года до своей смерти в 1899 году.

9 февраля 1895 года Нгаване стал верховным вождем Свазиленда. В том же 1895 году короля обвинили в совершении убийства, но британский суд, оправдав Нгаване, наложил на него штраф.

В 1894 году Нгаване посетил Лесото.

10 декабря 1899 года 23-летний Нгаване скончался во время местной церемонии, предположительно от сепсиса, спровоцированного отравлением местными лекарствами, но существует предположение, что его отравили. Трон унаследовал младший сын Собуза.

Государственные деятели Эсватини